Мача — многозначный топоним:

 Населённые пункты
 Мача — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Мача — село в Олёкминском районе Якутии.
 Мача — до 1963 года название села Пушанино в Белинском районе Пензенской области.

Реки
 Мача — река в Пензенской области России.
 Мача — река в Республике Коми.
 Мача — река в Якутии, левый приток Лены.

Другое
 Мача — метеоритный кратер в Якутии.

См. также 
 Мача-Родники